Pchu-čcheng je čínské místopisné jméno pro:

 Pchu-čcheng (Fu-ťien) – okres v provincii Fu-ťien;
 Pchu-čcheng (Šen-si) – okres v provincii Šen-si.